Even Northug (ur. 26 września 1995 r. w Mosvik) – norweski biegacz narciarski, uczestnik mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Even Northug pojawił się 3 grudnia 2011 roku w zawodach FIS Race w Beitostølen, zajmując 128. miejsce w sprincie techniką klasyczną, gdzie święcił największe sukcesy. Na przełomie stycznia i lutego 2014 roku wystąpił na mistrzostwach Świata juniorów w Val di Fiemme, gdzie najlepszym indywidualnym wynikiem Norwega było dziewiąte miejsce w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 11 marca 2015 roku w Drammen, gdzie zajął 47. miejsce w kwalifikacjach sprintu klasykiem. Rok później ponownie wystartował w tym norweskim mieście, tym razem zdobywając pierwsze pucharowe punkty, plasując się na 9. miejscu w biegu sprinterskim stylem klasycznym. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanął 25 listopada 2022 roku w Ruce, gdzie w sprincie klasykiem zajął trzecie miejsce. W zawodach tych rozdzielił dwóch rodaków: Johannesa Høsflota Klæbo i Påla Golberga.

Jego bracia Petter i Tomas również są biegaczami narciarskimi.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców U-23

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1995